Brulliot ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Brulliot (1780–1836), deutscher Kupferstecher und Kunsthistoriker
 Joseph Brulliot (1739–1827), deutscher Maler
 Karl Johann Brulliot (1831–1897), deutscher Jurist, Sänger und Opernregisseur